Wray bezeichnet folgende Orte
in den Vereinigten Staaten:
 Wray (Colorado)
 Wray (Georgia)
 Wray Gap (Kentucky)

im Vereinigten Königreich:
 Wray (Lancashire), England

Wray ist der Familienname folgender Personen:

 Fay Wray (1907–2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Harold B. Wray (* um 1910), australischer Badmintonspieler
 Jimmy Wray († 2013), schottischer Politiker

 Ken Wray (1925–1977), britischer Jazzmusiker (Posaune, Ventilposaune, Basstrompete)
 L. Randall Wray (* 1953), US-amerikanischer Ökonom
 Leopold Wray (1807–1876), englische Schriftstellerin, Komponistin und Übersetzerin, siehe Clara de Chatelain
 Link Wray (1929–2005), US-amerikanischer Musiker
 Lucky Wray (1924–1979), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Lyliana Wray (* 2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Mavis Horsburgh (Mavis Wray; * um 1910), australische Badmintonspielerin
 Nicole Wray (* 1981), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Sarah Claire Wray (* 1993), deutsche Autorin und Regisseurin
 Shalysa Wray (* 1999), Leichtathletin von den Cayman Islands
 Stephen Wray (1962–2009), bahamaischer Leichtathlet
 Yvette Wray (* 1958), britische Fünfkämpferin, Hürdenläuferin und Sprinterin

Siehe auch:
 Ray